Алекса́ндр Баши́лов: 
 Башилов, Александр Павлович (1849 — ?) — российский юрист, учёный и педагог, нотариус.